Pál Béla, népművelő, volt országgyűlési képviselő (MSZP)
 Pál Béla, a Mi Hazánk országgyűlési képviselőjelöltje